Зу́рен () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Зурен, Герд (1914—1991) — немецкий подводник, брат Райнхарда Зурена.
 Зурен, Райнхард (1916—1984) — немецкий подводник, брат Герда Зурена.
 Зурен, Фриц (1908—1950) — штурмбаннфюрер СС, комендант концлагеря Равенсбрюк.